Seefeuer steht für:
 Leuchtturm, ein Seezeichen in der Schifffahrt
 Leuchtfeuertyp von Seezeichen in der Schifffahrt
 Griechisches Feuer, Vorläufer von Napalm
 Seefeuer (Film), Dokumentarfilm von Gianfranco Rosi